203e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 203e Kustdivisie - Italiaanse legereenheid